Plaats in Indonesië
 Mendiro (Ngombol), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Mendiro (Ngrambe), een plaats in het bestuurlijke gebied Ngawi in de provincie Oost-Java